Aleksandrovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Александрово, village bulgare de l'obchtina de Pomorie, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Александрово, village bulgare de l'obchtina de Smyadovo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Александрово, village bulgare de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Александрово, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Александрово, village bulgare de l'obchtina de Pavel banya, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Александрово, village bulgare de l'obchtina de Targovichte, situé dans l'oblast de Targovichte ;
Александрово, village bulgare de l'obchtina de Svichtov, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Александрово, village bulgare de l'obchtina de Straldja, situé dans l'oblast de Yambol ;
en Serbie (le nom étant également écrit ) 
Aleksandrovo, village serbe de la municipalité de Merošina, situé dans le district de Nišava ;
Aleksandrovo, localité serbe située près de Nova Crnja dans la province autonome de Voïvodine.